Turiec (region)
 Turiec (dopływ Wagu)
 Turiec (dopływ Sajó)